Букреевка — название населённых пунктов в России:
 Букреевка — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Букреевка — деревня в Золотухинском районе Курской области, Ануфриевский сельсовет.
 Букреевка — деревня в Золотухинском районе Курской области, Донской сельсовет.
 Букреевка — деревня в Курском районе Курской области, Камышинский сельсовет.
 Букреевка — село в Курском районе Курской области, Лебяженский сельсовет.
 Букреевка — деревня в Солнцевском районе Курской области.
 Букреевка — хутор в Тимском районе Курской области.
 Букреевка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Букреевка — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Букреевка — посёлок в Ливенском районе Орловской области.